Большой Сундырь — название населённых пунктов.

Россия 
 Большой Сундырь — село в Моргаушском районе Чувашии.
 Большой Сундырь — село в Ядринском районе Чувашии.